Cinéma
 L'Absence, film canadien de Brigitte Sauriol, sorti en 1976 ;
 L'Absence, film de Peter Handke, sorti en 1992 ;
 L'Absence, film guinéen de Mama Keïta, sorti en 2009 ;
 L'Absence, film français de Cyril de Gasperis, sorti en 2010 ;

Autres
 L'Absence, chanson de Jean-Jacques Goldman ;
 L'Absence, chanson interprétée par Serge Reggiani, paroles de Jean-Loup Dabadie ;
 L'Absence, album de la série de bandes dessinées Tendre Banlieue ;
 L'Absence, œuvre d'art habitée, créée par l'Atelier Van Lieshout, située sur le parvis de l'école d'architecture à Nantes.

Voir aussi 
 
 Une absence, pièce de théâtre de Loleh Bellon